Metaphelenchus är ett släkte av rundmaskar. Metaphelenchus ingår i familjen Paraphelenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Metaphelenchus